białoskórnik – dawny rodzaj rzemieślnika
 białoskórnik – rodzaj grzybów